Борепе́р ():

 Борепер — коммуна во Франции, в регионе Рона — Альпы.

Фамилия
  (1740—1792) — французский военный, чьё имя весечено под парижской Триумфальной аркой.
  (1837—1923) — французский юрист и писатель-романист.

Примечания